Pas-de-Calais je lahko:
 Pas-de-Calais - departma Francije
 najožji del Rokavskega preliva